Джек Купер-Лав (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Эльфсборг», выступающий на правах аренды за «Эргрюте».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Анебю» из своего родного города, где прошёл путь от детской команды до взрослой. В её составе дебютировал в четвёртом шведском дивизионе 23 апреля 2016 года во встрече с «Йиславедом». Через месяц в игре с «Смоландсстенаром» забил мяч, благодаря чему игра завершилась с ничейным счётом 4:4. В общей сложности за два года выступлений принял участие в 21 матче, в которых забил 10 мячей.

В 2017 году перебрался в «Эльфсборг», где присоединился к юношеской команде клуба. Перед сезоном 2021 вместе с Оливером Занденом, Кевином Хольменом и Ноа Сёдербергом был переведён в основной состав клуба. Первый матч в составе «Эльфсборга» провёл 28 февраля 2021 года на групповом этапе кубка Швеции с «Утсиктеном», выйдя на замену на 81-й минуте вместо Йеппе Оккельса. 19 апреля дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Варбергом», появившись на поле на последних минутах встречи.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Эльфсборга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Эльфсборг»